Raionul Dubăsari se poate referi la următoarele:

Raionul Dubăsari (Republica Moldova) – aflat sub jurisdicția autorităților Republicii Moldova.
Raionul Dubăsari (Transnistria) – de jure sub juridicția autorităților Republicii Moldova, de facto controlat de cele separatiste.
 – un raion din fosta RSS Moldovenească

Toponime românești